Lista obiektów należących do Katalogu Messiera.

Mapa obiektów Messiera

Zobacz też 
 Katalog NGC

Linki zewnętrzne 

 The Messier Catalog 
 Maraton Messiera
 

 

nn:Messierkatalogen#Lista over messierobjekt